Diiodthyronin steht für:
 3,3′-Diiodthyronin
 3,5-Diiodthyronin